HMS Beagle (1804)
HMS Beagle (1820), Brits schip waarmee Robert FitzRoy rond de wereld voer. Op deze reis voer Charles Darwin als natuuronderzoeker mee om specimens te verzamelen. Deze vondsten werden de aanleiding tot de evolutietheorie.
HMS Beagle (1854)
HMS Beagle (1872)
HMS Beagle (1889)
HMS Beagle (1909)
HMS Beagle (H30), Brits oorlogsschip tijdens de Tweede Wereldoorlog
HMS Beagle (A319)

Zie ook
 Beagle (doorverwijspagina)